Вест-Индская компания — название ряда торговых обществ в европейских странах колониальной эпохи:

 Голландская Вест-Индская компания (Geoctroyeerde Westindische Compagnie) — период деятельности 1621—1792 годы;
 Датская Вест-Индская компания (Vestindisk kompagni) — период деятельности 1659—1776 годы;
 Французская Вест-Индская компания (Compagnie des Indes occidentales) — период деятельности 1664—1674 годы;
 Шведская Вест-Индская компания (Svenska Västindiska Kompaniet) — период деятельности 1787—1805 годы.

См. также 
Ост-Индская компания

Торговые компании